Лоре́нца И́ззо (; род. , Сантьяго) — чилийская актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась 19 сентября 1989 года в Сантьяго. Родители — Клаудио Иззо и модель Розита Парсонс. У Лоренцы есть сестра Клара.

Начала карьеру актрисы в 2011 году. В том же году была номинирована на премию «Copihue de Oro» в категории «Телемодель». В 2012 году снялась в фильме «Афтершок». В 2013 году появилась в 2 эпизодах сериала «Хемлок Гроув». В 2014 году была номинирована на премию «BloodGuts UK Horror Award» в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Зелёный ад». Снималась в фильмах «Половое воспитание» и «Кто там».

Личная жизнь 
8 ноября 2014 года вышла замуж за режиссёра Элая Рота. 16 июля 2018 года Рот подал на развод с Иззо после почти четырёх лет брака.

Фильмография

Примечания

Ссылки